Lötschberg-Tunnel steht für 
 den Lötschbergtunnel, der Eisenbahn-Scheiteltunnel von 1913 zwischen Goppenstein VS und Kandersteg BE
 den Lötschberg-Basistunnel der NEAT, Eröffnung 2007, zwischen Raron VS und Frutigen BE